Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christer Allgårdh e Tomas Nydahl che hanno battuto in finale Sergio Cortés e César Kist 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Christer Allgårdh /  Tomas Nydahl (Campioni)
 Daniel Marco /  Paul Wekesa (primo turno)

 Brian Joelson /  Nicklas Kroon (primo turno)
 Alfonso Mora /  Agustín Moreno (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1992